Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Turner:

  - cacciatorpediniere della classe Clemson, entrato in servizio nel 1919 e radiato nel 1936
  - cacciatorpediniere della classe Gleaves, entrato in servizio nel 1943 e affondato in un incidente nel 1944
  - cacciatorpediniere della classe Gearing, entrato in servizio nel 1945 e radiato nel 1969